Meridia
 Meridia est un personnage de la série de jeux vidéo The Elder Scrolls.
 Meridia est le nom commercial américain de la Sibutramine, un médicament indiqué dans le traitement de l'obésité.
 Meridia est un genre de l'ordre des Opiliones (sorte de « faucheux »).

 Méridia est un quartier d'affaires à Nice.